Бобровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Бобровское сельское поселение — входит в Серафимовичский район, Волгоградская область
 Бобровское сельское поселение — входит в Нюксенский район, Вологодская область
 Бобровское сельское поселение — входит в Сузунский район, Новосибирская область
 Бобровское сельское поселение — входит в Арсеньевский район, Тульская область
 Бобровское сельское поселение — входит в Троицкий район, Челябинская область